Il titolo Il raggio verde, allusione all'omonimo fenomeno ottico solare, può riferirsi a:
Il raggio verde, romanzo di Jules Verne del 1882.
Il raggio verde, film del 1986 di Éric Rohmer con Marie Rivière.
Il raggio verde, programma televisivo di Rai 2 condotto da Michele Santoro dal 2000 al 2001.